Jakoet (paard)
 Jakoet (rund)
 Jakoeten